Alatinidae är en familj av nässeldjur. Alatinidae ingår i ordningen Cubomedusae, klassen Cubozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Alatinidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Alatinidae